Cunning Stunts es el sexto álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Caravan y uno de sus discos de mayor éxito. Originalmente debería haber sido titulado "Toys in the Attic", pero se desechó para no confundir con el álbum de  Aerosmith. La mayoría de las composiciones son de Dave Sinclair y nuevamente cuenta con la colaboración de una orquesta.
 
En julio de 1974, John Perry deja banda para unirse a Quantum Jump y fue reemplazado por Mike Wedgewood que había estado previamente en Curved Air. 

Uno de los momentos culminantes del disco es la composición de John Murphy y David Sinclair "The Dabsong Conshirtoe", dividida en cinco partes, la cual da a los miembros la oportunidad para demostrar su alto nivel como músicos.

Lista de canciones 
Cara A
"The Show of Our Lives" 5:47
"Stuck in a Hole"3:09
"Lover" 5:06
"No Backstage Pass" 4:34
"Welcome the Day" 4:01

Cara B
1."The Dabsong Conshirtoe" 18:00

a)  "The Mad Dabsong"
b)  "Ben Karratt Rides Again"
c)  "Pro's and Con's"
d)  "Wraiks and Ladders"
e)  "Sneaking out the Bare Quare"
f)  "All Sorts of Unmentionable Things"  
2."Fear and Loathing in Tollington Park Rag" 1:10

Créditos

Caravan 
Pye Hastings – guitarra eléctrica y acústica, voz
Geoff Richardson – viola, guitarra acústica y eléctrica, flautas
David Sinclair – órgano, mini-moog, Piano eléctrico y acústico, arreglos de cuerda.
Mike Wedgewood – bajo eléctrico, voz, congas, arreglos de cuerda.
Richard Coughlan – batería y percusión
Producción - David Hitchcock
Ingenieros de sonido -  Kevin Fuller, Martin Haskell, Sean Milligan, John Burns, Mark Lusardi, Graham Meek, Martin Hasbeen, Bill Price 
Diseño portada y fotos de Hipgnosis y Richard Evans

Véase también 
 Caravan

Referencias 

Álbumes de 1975
Álbumes de rock progresivo
Álbumes en inglés